Spojení písmene M a číslice 109 může mít různé významy:

 Messier 109, spirální galaxie s příčkou v souhvězdí Velké medvědice
 Skupina galaxií M 109
 M109 (houfnice), americká samohybná houfnice ráže 155 mm